Европске игре () су скуп међународних спортских такмичења у различитим дисциплинама. Игре су одржане под покровитељством Европског олимпијског комитета. Прве игре су се одржале 2015. у главном граду Азербејџана Бакуу, а планирано је да се одржавају на сваких четири године.

Покретање игара је потврђено на сатанку у Риму, 8. децембра 2012. године. Планирано је да се такмичари такмиче у 19 различитих спортова.

Европске игре су континентално такмичење које су основане по узору на Азијске игре, Панамеричке игре, Афричке игре и Пацифичке игре. Од 2015. године сваки ће континент имати игре у складу са олимпијском традицијом.

Домаћини европских игра

Спортови 

Намера је да на Европским играма могу бити укључени и спортови који не спадају у oлимпијске. Карате је први такав спорт који је уврштен у програм игара.

Земље освајача медаља 

Албанија, Андора, Босна и Херцеговина, Исланд, Лихтенштајн, Луксембург, Малта и Монако нису освајали медаље.

Види још 
 Олимпијске игре
 Азијске игре
 Панамеричке игре
 Афричке игре
 Пацифичке игре

Референце

Спољашње везе 
 

Међународна спортска такмичења у Европи